Oncopodiella är ett släkte av svampar. Oncopodiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oncopodiella